

Osoby 
 Kosmas Indikopleustes – bizantyński mnich żyjący na przełomie V i VI wieku, autor „Topographia Christiana”
 Kosmas – biskup praski z XI wieku
 Kosmas z Pragi – pierwszy czeski dziejopisarz

Inne 
 Kosmas – polski herb szlachecki
 Kosmas – czeska księgarnia internetowa

Kosma 
 Kosma – imię męskie pochodzenia greckiego
 Kosma i Damian – święci Kościoła Katolickiego i Prawosławnego
 Kosma Pieśniarz – święty Kościoła Prawosławnego
 Kosma Medyceusz Starszy – mecenas sztuki, inicjator włoskiego odrodzenia